Draco est un mot latin qui signifie « dragon ».

Il peut se rapporter à :

Sciences
 En taxonomie, le genre Draco qui regroupe plusieurs espèces de lézards volants ;
 En thérapeutique, DRACO est une famille d'antiviraux expérimentaux ;
 En astronomie, à la constellation du Dragon et parfois la galaxie naine éponyme.
 En histoire, le draco est une créature mythologique Daces qui servait d'enseigne dans les légions romaines ;
 En astronautique, le moteur-fusée Draco équipe le vaisseau cargo SpaceX Dragon

Autres
 Draco Malfoy, un des personnages de la série Harry Potter ;
 Draco, une espèce de Pokémon.
 Dracones, un taxon obsolète.